Gospodarz ringowy – członek personelu ringowego odpowiadający za porządek i płynne przeprowadzanie oceny w ringach. Do zadań gospodarza ringowego należy sprawdzenie czy na ringu znajdują się wszystkie wymagane akcesoria do przeprowadzenia wystawy (np. tabliczki z numerami lokat itd.), zapraszanie na ring wystawców zgodnie z harmonogramem, sprawdzanie czy wystawca ma przyczepiony numer zgodny z wprowadzonym psem. Gospodarz ringu może podejmować różne decyzje wyłącznie po uzgodnieniu z sędzią.

Wystawy psów